Махлуф :
 Махлуф, Анас (род. 1973) — сирийский футболист.
 Махлуф, Аниса (1930—2016) — жена бывшего президента Сирии Хафеза Асада.
 Махлуф, Рами (род. 1969) — один из наиболее влиятельных сирийских бизнесменов, двоюродный брат действующего президента Сирии Башара аль-Асада.
 Махлуф, Хафиз (1971—2012) — сирийский политик, глава следственного аппарата службы общей разведки Сирии.
 Махлуф, Хусейн — сирийский государственный деятель, министр муниципального управления и экологии Сирии, руководитель межведомственного координационного штаба Сирии по возвращению беженцев на территорию Сирии.
 Махлуф, Шарбель (1828—1898) — маронитский священник и монах.